Het seizoen 2004/2005 van FC Groningen was het 34ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor de 23ste keer uit in de Eredivisie, nadat FC Groningen in het vorige seizoen op de dertiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het tweede seizoen op rij onder leiding van Ron Jans, de opvolger van Dwight Lodeweges. Onder zijn hoede eindigde FC Groningen ditmaal op de twaalfde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin NAC Breda te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2004/05 en onder leiding van trainer-coach Ron Jans als twaalfde eindigden. Doelman Bas Roorda speelde mee in alle 34 competitieduels.

KNVB-beker

Wedstrijden

2005
Groningen